Rhizedra är ett släkte av fjärilar som beskrevs av W. Warren 1911. Rhizedra ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Rhizedra